Аррасуа-Убаррундия (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куадрилья-де-Суйя. Занимает площадь 57,41 км². Население — 913 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 6 км.

История 
Город основан в 1920 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Алавы